Cal Martí (Abella de la Conca), masia d'Abella de la Conca, al Pallars Jussà
 Cal Martí (Castellcir), casa de Castellcir, al Moianès
 Cal Martí (Granera), masia de Granera, al Moianès 
 Cal Martí (Lladurs), masia del municipi de Lladurs, al Solsonès
 Cal Martí (Mont-roig), casa de Mont-roig a la Segarra
 Cal Martí (Torrefeta), casa a Torrefeta (Torrefeta i Florejacs - Segarra)
 Cal Martí (Vilanova de Bellpuig), casa de Vilanova de Bellpuig, a Pla d'Urgell